Леонид Вайсберг:
 Вайсберг, Леонид Абрамович (1944—2020) — доктор технических наук, профессор, специалист в области обогащения полезных ископаемых, академик РАН (2016).
 Вайсберг, Леонид Эммануилович (1906—1970) — советский инженер и хозяйственный деятель, лауреат Сталинской премии.